Ри́шард Тоже́цький (, , Лодзь, Польща — , Констанцин-Єзьорна, Польща) — польський історик, спеціаліст з історії польсько-українських відносин. Автор книги «Поляки і українці — українська справа в період Другої світової війни на території Другої Речі Посполитої», яка вважається провідною працею на тему польсько-українських відносин під час Другої світової війни.

Біографія 

Вивчав питання економіки у Торговельній високій школі, а згодом присвятив себе історичним наукам у Варшавському університеті, де вивчав українську проблематику в польських і німецьких аспектах. Результатом цих студій була докторська дисертація, яку він захистив у 1969: «Українська проблема в політиці Третього рейху» («Kwestia ukraińska w polityce III Rzeszy»).

У 1971 став науковим співробітником Інституту історії Польської академії наук. У 1982 закінчив працю «Українська проблема в Польщі у 1923—1929 роках» («Kwestia ukraińska w Polsce w latach 1923—1929»), що була видана лише в 1989.

У 1993 вийшла книга «Поляки і українці — українська справа в період Другої світової війни на території II Речі Посполитої» («Polacy i ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej»).

Загалом Ришард Тожецький є автором 87 праць, присвячених українській або польсько-українській тематиці.

Публікації 

 Kwestia ukraińska w polityce III Rzeszy (1933—1945), Warszawa 1972, Wyd. Książka i Wiedza.
 Kwestia ukraińska w Polsce w latach 1923—1929, Kraków 1989, Wyd.Wydawnictwo Literackie, ISBN 83-08-01977-3
 Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej, Warszawa 1993 Wyd. PWN, ISBN 83-01-11126-7
 Niektóre aspekty hitlerowskiej polityki wobec Ukraińców (1940—1944) // Z dziejów stosunków polsko-radzieckich. Studia i materiały, t. V, red. T. Cieślak, (Warszawa 1969)
 Geneza rozłamu w Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, «Studia z dziejów ZSRR i Europy Środkowej» 1969, t. V
 Polityka hitlerowska wobec okupowanej Ukrainy // Związek Radziecki w latach wielkiej wojny narodowej: 1941—1945, red. P. Łossowski, Wrocław 1979
 Kontakty polsko-ukraińskie na tle problemu ukraińskiego w polityce polskiego rządu emigracyjnego i podziemia (1939—1944) // Dzieje Najnowsze, 1981, № 1—2
 Z dziejów stosunków polsko-ukraińskich na Lubelszczyźnie // Stan i perspektywy badań historycznych lat wojny i okupacji: 1939—1945, Warszawa 1988
 Metropolita Andrzej Szeptycki, Znak 1988, № 400(9)
 Postawa metropolity, "Więź 1988, № 7-8;
 Mytropołyt Andrij Szeptyćkyj i nacjonalni probłemy, Warszawskie Zapiski Ukrainoznawcze 1989, z. 1
 Świat kultury i nauki Lwowa (1936—1941) // Kaźń profesorów lwowskich. Lipiec 1941. Studia oraz relacje i dokumenty, zebrane i opracowane przez Z. Alberta, Wrocław 1989 (спільно з C. Madajczykiem);
 Ukraińcy we wrześniu 1939, «Zustriczi» 1990
 Polska myśl polityczna wobec kwestii ukraińskiej w czasie II wojny światowej (kraj i emigracja) // Polska — Polacy — mniejszości narodowe, red. W. Wrzesiński, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992
 Przyczyny i skutki konfliktu polsko-ukraińskiego w czasie II wojny światowej, Dzieje Najnowsze 1993, № 3
 Wielki głód na Ukrainie w latach 1931—1933, Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze 1994, z. 2
 Problemy porozumienia polsko-ukraińskiego w okresie II wojny światowej, Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze 1994, z. 2
 Stosunki polsko-ukraińskie na powojennych rozdrożach: Próba bilansu, Dzieje Najnowsze 1995, № 4
 Piłsudski i Petlura w latach 1919—1923 // Międzymorze: Polska i kraje Europy Środkowo-Wschodniej: XX wiek. Studia ofiarowane Piotrowi Łossowskiemu w 70-tą rocznicę urodzin, Warszawa 1995
 Polacy — Ukraińcy w latach 1939—1948, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F 1996, v. LI
 Sprawy polsko-ukraińskie przed i po Jałcie (1944—1945) // Jałta. Szkice i polemiki: Zbiór studiów, red. M. Drozdowski, Warszawa 1996
 Federacja czy wspólna obrona niezależności: Piłsudski i Petlura w latach 1919—1923, Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze 1996, z. 3
 Na drodze do jedności Kościoła greckokatolickiego i prawosławnego: Z dziejów współżycia grekokatolików z prawosławnymi w XX w., Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze 1997, z. 4—5
 Myśl ekumeniczna metropolity Andrzeja Szeptyckiego a porozumienie Kościoła rzymskokatolickiego z Cerkwią prawosławną, «Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze» 1997, z. 4—5
 Na temat historiografii stosunków polsko-ukraińskich w latach 1918—1956, «Dzieje Najnowsze» 1998, № 3
 Stosunki polsko-ukraińskie od epoki unii lubelskiej do 1945 r. // Europa nieprowincjonalna: Przemiany na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, red. K. Jasiewicz, Warszawa 1999.
 Ставлення Гітлерівської Служби Безпеки та поліції до церков на Сході // Календар-Альманах Нового Шляху на 1986 рік. — Торонто, 1985, с. 43-47.

 Інтерв'ю 

 Коріння трагедії. З проф. Ришардом Тожецьким розмовляє Іза Хруслінська'' // Волинь: дві пам'яті. Збірка статей, опублікованих у «Ґазеті виборчій». — К. — Варшава, 2009.

Польські історики
Уродженці Лодзі